John Evans (gouverneur), Amerikaans gouverneur
John Evans (1877-1990), oudste man ter wereld
John Evans (schrijver), (1960) schrijver uit Wales
John D.Evans, archeoloog